Sjoemakov (district Koerski) - chutor in de Russische oblast Koersk
 Sjoemakov (district Obojanski) - chutor in de Russische oblast Koersk